Hotel Roosevelt, een boetiekhotel in Middelburg (Zeeland)
 Hollywood Roosevelt Hotel, een hotel in Hollywood (Californië)
 Hotel Roosevelt (Cedar Rapids), een hotel in Cedar Rapids (Iowa)
 The Roosevelt New Orleans Hotel, een hotel in New Orleans (Louisiana)
 The Roosevelt Hotel (New York), een hotel in New York (New York)
 Roosevelt Hotel (Portland), een hotel in Portland (Oregon)